

Geografia
Ocean Grove – CDP statunitense in Massachusetts
Ocean Grove – CDP statunitense in New Jersey

Musica
Ocean Grove – gruppo musicale australiano